La palabra dedo se puede referir a:
Dedo, las extremidades de las manos y los pies en humanos y otras especies animales;
Dedos de las manos, cada uno de los apéndices de las manos.
Dedo pulgar, el primer dedo de la mano.
Dedo índice, el segundo dedo de la mano.
Dedo medio, el tercer dedo de la mano.
Dedo anular, el cuarto dedo de la mano.
Dedo meñique, el quinto dedo de la mano.
Dedos de los pies, cada uno de los apéndices de los pies;
Dedo, antigua medida de longitud española;
Dedo, un gesto hecho con un solo dedo;
Hacer dedo o autostop.